Colt M1905 – amerykański pistolet samopowtarzalny
 Mannlicher M1905 – austriacki pistolet samopowtarzalny
 Smith&Wesson M1905 – amerykański rewolwer